Bosporthennis Souterrain (oder Bosporthennis Beehive Hut genannt) liegt in Zennor bei St Ives in Cornwall in England.

Die Struktur liegt in einer weitläufigen verfallenen eisenzeitlichen Siedlung. Obwohl oberirdisch, wird es wegen seiner Ähnlichkeit (in Bezug auf Dimension und Orientierung) als Fougou mit runder Kammer und Kraggewölbe, angesehen, wie sie auch beim Carn Euny vorkommt.

Die Rundhütte ist eine etwa 4,0 Meter messende kraggewölbte Kammer, die über ein niedriges Portal mit einer rechteckigen Kammer von 3,3 × 2,1 Metern Größe verbunden ist. Letztere wurde durch eine moderne Mauer isoliert. Der ursprüngliche Zugang lag in der Rundhütte.

Siehe auch 
 Souterrains in Cornwall
 Bosporthennis Quoit

Literatur 
 John Barnatt: Prehistoric Cornwall. The Ceremonial Monuments. Turnstone Press, Wellingborough 1982, ISBN 0-85500-129-1. 
 Ian McNeil Cooke: Standing Stones of the Land’s End. An Enquiry into their Function. Men-an-Tol Studio, Penzance 1998, ISBN 0-9512371-9-5.

Weblinks 
 Beschreibung engl. und Bilder

Kultbau
Bosporthennis
Bosporthennis